Сезон 1939—1940 у Національній лізі — 43-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Серветт.

Підсумкова таблиця

Результати

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1940
Швейцарія
Швейцарія